Century City est un quartier de Los Angeles.
 Century City est une série télévisée américaine judiciaire et de science-fiction créée en 2004 par Ed Zuckerman.
 Century City est un grand centre commercial assez luxueux, situé en banlieue du Cap, en Afrique du Sud.